El municipio de Targóvishte (búlgaro: Община Търговище) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Targóvishte.

En 2011 tiene 57 264 habitantes, el 58,03% búlgaros, el 25,99% turcos y el 6,81% gitanos. La capital municipal es la también capital provincial Targóvishte, donde viven dos terceras partes de la población del municipio.

Se ubica en el noreste de la provincia.

Localidades 
Comprende las siguientes localidades (habitantes en diciembre de 2009):

Referencias

Enlaces externos 

Targovishte